Загитов () — татарская фамилия.

Известные носители 
 Загитов, Газий (Газетдин) Казыханович (1921—1953) — водрузивший Красное Знамя над зданием рейхстага в Берлине.
 Загитов, Ильназ Насихович (род. 1976) — российский хоккеист.
 Загитов, Раус Хабирович (род. 1948) — советский и российский актёр.

 Загитова, Алина Ильназовна (род. 2002) — российская фигуристка.

См. также